Ма́лый Амала́т— топоним, может означать:

 Малый Амалат — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии.
 Малый Амалат — река на севере Бурятии, в Баунтовском эвенкийском районе, в бассейне реки Витим.